

Алабас — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Алабас — село, Шалкарський район, Актюбинська область

Див. також 
 Алгабас